Joakim Andersson (né le  à Munkedal en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Munkedals BK, il rejoint les équipes de jeunes du Frölunda HC. En 2007, il joue son premier match dans l'Elitserien. Il est choisi au troisième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2007, en  au total par les Red Wings de Détroit. En 2009, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face aux Blues de Saint-Louis. Il marque son premier but et sa première assistance le  face aux Ducks d'Anaheim. Il remporte la Coupe Calder 2013 avec les Griffins de Grand Rapids.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Frölunda HC || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| Kungälvs IK || Division 1 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 || || || || ||
|-
|2007-2008 || Frölunda HC || Elitserien ||9 ||1 ||0 ||1 ||2 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2006-2007 || Borås HC || Allsvenskan ||33 ||6 ||17 ||23 ||26 || || || || ||
|-
|2008-2009 || Frölunda HC || Elitserien ||49 ||6 ||6 ||12 ||22 ||11 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|2008-2009|| Borås HC || Allsvenskan ||4 ||2 ||2 ||4 ||2 || || || || ||
|-
|2008-2009 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||10 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2009-2010 || Frölunda HC || Elitserien || 55|| 6|| 12|| 18|| 42|| 7|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2010-2011 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 79|| 7|| 15|| 22|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 73|| 21|| 30|| 51|| 34|| || || || ||
|-
|2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 36|| 10|| 17|| 27|| 55|| || || || || 
|-
|2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 38|| 3|| 5|| 8|| 8|| 14|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
|2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 65 || 8 || 9 || 17 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 68 || 3 || 5 || 8 || 22 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 19 || 3 || 2 || 5 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
|2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 29 || 1 || 2 || 3 || 6 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2016-2017 || Örebro HK || SHL || -|| -|| -|| -|| - ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Örebro HK || SHL || 39 ||8 || 7 ||	15 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || HV 71 || SHL ||51 ||5 ||20 ||25 ||26 ||7 ||1 ||2 ||3 ||0 
|-
|2019-2020 || HV 71 || SHL ||49 ||9 ||7 ||16 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 205 || 15 || 21 || 36 || 48 || 27 || 2 || 6 || 8 || 14

Au niveau international 

|-
| 2006 || align=left| U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| align="left"| place 
|-
| 2007 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2008 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 2|| 0|| 2|| 14|| align="left"|   Médaille d'argent
|-
| 2009 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 4|| 6|| 6|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en février 1989
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Champion de la Coupe Calder
Joueur du Borås HC
Attaquant de hockey sur glace
Naissance dans le comté de Västra Götaland
Joueur du Örebro HK
Joueur du HV 71